Baks est un nom propre serbe et hongrois qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Baks, village et commune du comitat de Csongrád en Hongrie ;
 Baks, localité de la municipalité de Skenderaj/Srbica dans le district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica au Kosovo.